Red Herring ( für „Roter Hering“) steht für

 Red Herring (Redewendung), eine englische idiomatische Redewendung
 Red Herring (Rhetorik), ein unsachliches Argument
 Red Herring (Wirtschaft), einen  vorläufigen Wertpapier-Emissionsprospekt
 Red Herring (Magazin), ein internationales Business-Magazin
 Red Herring, CIA-Tarnname für die Marxistisch-Leninistische Partij Nederland